Григорий Алексеевич Погодичев (1887 - 1979) - советский государственный и партийный деятель.

Биография 

Родился в с.Людиново Жиздринского уезда Калужской губернии. Член РСДРП с 1904 г. (большевик). Участник Революции 1905-1907 гг.

Рабочий Людиновского завода и фабрики «Эриксон» (строгальщик по металлу). В 1910-1911 один из руководителей кружка самообразования (Людиново). Находился под надзором полиции.

С марта 1917 член Людиновского комитета РСДРП(б), член президиума Совета рабочих депутатов. После Октябрьской революции с 29 ноября 1917 по май 1918 председатель исполкома Жиздринского уездного совета.

Участник Гражданской войны в Сибири (политработник). В 1920-1921 председатель Новониколаевского (Новосибирского) городского и уездного комитета РКП(б).

В марте-апреле 1923 участвовал в работе XII съезда РКП(б) (делегат с решающим голосом, избран на 3-й Всекиргизской краевой конференции).

В последующие годы на ответственной партийной, советской и хозяйственной работе в Воронеже. Затем - персональный пенсионер союзного значения.

Делегат VIII Всероссийского съезда Советов, кандидат в члены ВЦИК.

Награждён двумя орденами Ленина (второй орден вручен в 1955 г. в честь 50-летия революции 1905-1907 гг.)  и орденом Трудового Красного Знамени.

Автор воспоминаний о революционной деятельности и об установлении советской власти в Жиздринском уезде.

Литература 
 История Калужской партийной организации. Приокское книжное издательство, Тула, 1978.
 Коллекция документов об участниках революций, гражданской войны и социалистического строительства в Воронежской губернии (области). https://web.archive.org/web/20140506200541/http://arsvo.ru/arkhivy/gavo/funds/description/280782
 Погодичев Г.А. Золото // Людиновский рабочий. 1966. 17 ноября
 Погодичев Г. На заре нового века/ Лит. запись В. Полякова. - Подъем, 1962, № 6, с. 105 – 111

Революционеры России
Кандидаты в члены ВЦИК
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты VIII Всероссийского съезда Советов